Masuo steht für:

 Masuo (Ghana), eine Ortschaft in Ghana
 (8355) Masuo, ein Asteroid

Masuo ist der Künstler- oder Familienname folgender Personen:

 Masuo (Synchronsprecher), japanischer Synchronsprecher
 Yoshiaki Masuo (* 1946), japanischer Jazzmusiker